

Monuments

Toponymie

Belgique 
 Saint-Séverin-en-Condroz, un village de la commune de Nandrin, dans la province de Liège ;

Canada 
 Saint-Séverin, une municipalité de paroisse du Québec (Mékinac) ;
 Saint-Séverin, une  municipalité de paroisse du Québec (Robert-Cliche) ;

France 
 Saint-Séverin, une commune de la Charente ;
 Saint-Séverin, une ancienne commune de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Vallière ;
 Saint-Séverin-d'Estissac, une commune de la Dordogne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France